Ла Нуева Луча има више значења:

 Ла Нуева Луча (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Нуева Луча (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Луча (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику